

Технології 
 AVR — родина восьмибітових мікроконтролерів фірми Atmel;
 AV receiver () — багатоканальний підсилювач з декодерами цифрового аудіопотоку.

Медицина 
 Протезування аортального клапана () — кардіохірургічна операція на аортальному клапані серця;
 aVR — одне з відведень у електрокардіографії.

Інше 
 Юліхський дослідний реактор (, Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor Jülich) — закрита атомна електростанція в Німеччині;

Див. також 
 АВР (автоматичний ввід резерву) — система, яка вмикає альтернативні джерела живлення під час зникнення електропостачання.